

Cool Yule — рождественский альбом американской певицы и актрисы Бетт Мидлер, выпущенный в 2006 году под лейблом Columbia Records. Альбом состоит из каверов на известные рождественские шлягеры, а также включает новую версию выигравшего «Грэмми» хита «From a Distance».

В 2008 году альбом номинировался на премию «Грэмми» в категории «Лучший традиционный вокальный поп-альбом».

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бетт Мидлер
Альбомы Columbia Records
Кавер-альбомы
Рождественские альбомы 2006 года
Рождественские альбомы США
Джазовые рождественские альбомы‎
Рождественские поп-альбомы‎